A BWIN Liga 2006-07 foi a 73ª edição do Campeonato Português de Futebol. Contou com dezesseis clubes, acabando com o 22º título do Futebol Clube do Porto e o segundo de quatro títulos consecutivos (o «tetra»).

Classificação 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; S = Saldo; Pts = Pontos

Quadro de resultados 

Nota: Na horizontal: a equipa visitada; na vertical: a equipa visitante.

Classificação por Jornada

Melhores marcadores 

Futebol de 2006 em Portugal
Futebol de 2007 em Portugal
2006–07